Séoul, vite, vite ! est un recueil composé à partir de nouvelles de différents auteurs coréens, dans l'ordre du livre :
 Cours papa ! de Kim Ae-ran
 Le Déménagement de Kim Young-ha
 Quand viendra l'heure de Shin Kyung-sook
 Au grand magasin Sampung de Jeong Yi-hyun
 Une bibliothèque d'instruments de Kim Jung-hyuk
 J'ai acheté des ballons de Jo Kyung-ran
 La Forêt de l'existence de Jeon Seong-tae
 Une autobiographie féminine de Kim In-sook
Postface :
 Point de vue sur la littérature coréenne. La genèse de l'individu, nouvel horizon de la littérature coréenne par Jeong Myeong-koo

Œuvre littéraire coréenne
Recueil de nouvelles paru en 2012